Истрорумунски се може односити на:

 Истрорумунски језик
 Истрорумуни